Бругг () — округ у Швейцарії в кантоні Ааргау.
Адміністративний центр — Бругг.

Громади

Примітки

Посилання 

Округи кантону Ааргау
Округ Бругг